Сокращение СМС (кириллицей) может означать:

 СМС ( — «услуга коротких сообщений») — вид услуги в сотовых (и некоторых других) сетях связи, короткое текстовое сообщение.
 Синтетическое моющее средство.
 Сумка медицинская санитарная — комплект медицинского имущества для оказания первой медицинской помощи, штатное средство медицинской службы Вооружённых сил (а также ряда аналогичных подразделений) России.

См. также 
  (латиницей).